Микроме́тр (мкм, µm) — единица измерения длины.
 Микро́метр — измерительный прибор для измерения линейных размеров с большой точностью.